Се́верный бурый ки́ви () — нелетающая птица из рода  семейства  отряда кивиобразных (). Видовое латинское название дано в честь новозеландского натуралиста Уолтера Мантелла (1820—1895).

Общая характеристика 
Северный бурый киви — эндемичный вид птиц, встречается исключительно в Новой Зеландии и водится только на Северном острове. Довольно легко адаптируется к изменениям окружающей среды и встречается даже в новых лесных посадках и в сельской местности. Оперение бурое.

Занесён в международную Красную Книгу как находящийся под угрозой исчезновения (Endangered).

Классификация 
Ранее киви Северного острова считался подвидом обыкновенного киви — Apteryx australis mantelli, наряду с другим, более мелким, подвидом, A. a. australis, распространённым на западном побережье Южного острова.

По результатам новейших исследований митохондриальной ДНК, экологии, распространения и поведения обыкновенного киви было выдвинуто предположение, что это не один, а три разных вида. Птицам Северного и Южного островов определён статус самостоятельных видов — соответственно северного (A. mantelli) и южного, или собственно обыкновенного (A. australis), киви. Небольшая (всего 200—250 птиц) популяция, обитающая в лесу Окарито на Южном острове, в 2003 году была выделена в ещё один вид — рови (A. rowi).

Генетика 
Молекулярная генетика
 Депонированные нуклеотидные последовательности в базе данных EntrezNucleotide, GenBank, NCBI, США: 99 (по состоянию на 18 февраля 2015).
 Депонированные последовательности белков в базе данных EntrezProtein, GenBank, NCBI, США: 76 (по состоянию на 18 февраля 2015).

Примечания

Литература 
 Ганзак Я. Иллюстрированная энциклопедия птиц. — Прага: Артия, 1990.
 Baker A. J., Daugherty C. H., Colbourne R., McLennan J. L. Flightless Brown Kiwis of New Zealand possess extremely subdivided population structure and cryptic species like small mammals // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. — 1995.- Vol. 92. — P. 8254—8258.
 Sibley C. G., Monroe B. L. Distribution and taxonomy of birds of the world. — New Haven: Yale University Press, 1990.
 Sibley C. G., Monroe B. L. A supplement to 'Distribution and taxonomy of birds of the world'. — New Haven: Yale University Press, 1993.
 Tennyson A. J. D., Palma R. L., Robertson H. A., Worthy T. H., Gill B. J. A new species of kiwi (Aves, Apterygiformes) from Okarito, New Zealand // Records of the Auckland Museum. — 2003. — Vol. 40. — P. 55—64.

Ссылки 
 Северный киви в The IUCN Red List of Threatened Species™
 Видео и фотографии северного киви на сайте «ARKive»

Кивиобразные
Птицы Новой Зеландии
Эндемики Новой Зеландии
Животные, описанные в 1852 году
Мантелл